Полиг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Полиг, Йозеф (род. 1968) — итальянский горнолыжник, олимпийский чемпион.
 Полиг, Карл (1858—1928) — немецкий дирижёр, пианист и композитор.